Ачар:

 Ачар — населённый пункт сельского типа в центральной части Уругвая;
 Ачар — блюдо индонезийской и малайской кухни, разновидность пикулей.
 Ачар, Каяхан (1949—2015) — турецкий певец и композитор.